Fuji steht für:

 Fuji (Apfel), Apfelsorte
 Fuji (Delfin), erster Delfin mit künstlicher Schwanzflosse
 Fuji (Fluss), japanischer Fluss
 Fuji (Shizuoka), japanische Stadt
 Fuji (Vulkan), höchster Berg Japans 
 Fuji (Schiff, 1896), Schlachtschiff der Fuji-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1897–1922)
 Fuji-Klasse, Schiffsklasse von zwei Schlachtschiffen der Kaiserlich Japanischen Marine
 Fuji (Schiff, 1920), Zerstörer der Momi-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1921–1945)
 (1584) Fuji, nach dem japanischen Berg benannter Asteroid

Fuji steht im weiteren Sinn für:

 Fuji Bikes, die Fahrradmarke von Fuji Advanced Sports  
 Fuji Denki Holdings, japanisches Unternehmen 
 Fuji Heavy Industries, japanisches Unternehmen 
 Fuji Rock Festival, Musikfestival am Naeba
 Fuji Speedway, japanische Rennstrecke 
 Fuji Television, japanischer Fernsehsender 
 Fuji Jidōsha, ehemaliger japanischer Fahrzeughersteller
 Fujifilm, japanisches Unternehmen
 New Fuji Garbage, nigerianischer Musikstil

Fuji ist der Familienname folgender Personen:

 Keiko Fuji (1951–2013), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Naoya Fuji (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Sumiko Fuji (* 1945), japanische Filmschauspielerin
 Takako Fuji (* 1972), japanische Schauspielerin
 Takeshi Fuji (* 1940), US-amerikanischer Boxer im Halbweltergewicht
 Tatsuya Fuji (* 1941), japanischer Schauspieler
 Yūki Fuji (* 1981), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Fujii